FMB est un sigle qui peut désigner :
 Fédération mondiale de bridge, une fédération d'organismes nationaux et internationaux dédiées au bridge ;
 FMB World Tour ou Freeride Mountain Bike World Tour, une compétition de VTT freeride.